G96 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount Lemmon Survey